«Инициатива трёх морей» (ИТМ), также известная как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ) или «Триморье», представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза и Украины как партнёра (с 2022), расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены. Первая встреча на высшем уровне стран-участниц состоялась в 2016 году в Дубровнике. На седьмом саммите в Риге 20 июня 2022 Украина была приглашена в ИТМ и стала ее участницей.

Описание 
ИТМ имеет тринадцать государств-членов вдоль меридиональной оси от Балтийского моря к Адриатическому и Чёрному морям: Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония и Украина. Все страны-участницы, за исключением Австрии, являются бывшими социалистическими странами. За исключением двух северных государств (Швеция и Финляндия), средиземноморских островных государств (Кипр и Мальта), ИТМ включает все государства, которые присоединились к Европейскому союзу после 1986 года.

История 

Идею конфедеративного государства в составе Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Чехословакии выдвинул Пилсудский после Первой мировой войны («Междуморье»). Однако в то время из крупных держав этот проект поддержала лишь Франция.

В 1991 году в центре Европы возникла Вишеградская тройка, ставшая в результате распада Чехословакии «четвёркой».

В декабре 2005 года в Киеве было учреждено «Содружество демократического выбора» в составе десяти бывших социалистических государств Европы: Польши, Грузии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Македонии, Молдавии, Румынии и Словении. Ещё восемь государств, включая США, стали «наблюдателями». Однако состоялись всего две встречи — в марте 2006 года в Тбилиси и в мае того же года в Вильнюсе.

Некоторые российские аналитики отмечают, что «Триморье», наследуя идеи «Содружества демократического выбора», «Восточного партнёрства» и «Карпатской Европы», является воплощением столетней мечты Польши о лидерстве и об особой роли на европейском континенте.

Встречи на высшем уровне 

Первая встреча на высшем уровне стран-участниц ИТМ состоялась 25—25 августа 2016 года в Дубровнике. По итогам встречи была принята декларация о сотрудничестве в экономических вопросах, в частности в области энергетики, а также инфраструктуры транспорта и связи. Президент Польши Анджей Дуда назвал создание ИТМ «новой концепцией для продвижения единства и сплочённости Европы, это идея сотрудничества между 12 странами, расположенными между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, тремя морями Центральной Европы». Среди приглашённых ораторов были помощник министра иностранных дел Китая Лиу Хасинг, который говорил о взаимосвязи ИТМ с инициативой Китая «Один пояс и один путь», и бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Джеймс Джонс, который подчеркнул роль этой инициативы в европейском развитии и безопасности.

Вторая встреча на высшем уровне ИТМ состоялась 6—7 июля 2017 года в Варшаве. На ней присутствовал президент США Дональд Трамп. Страны-участницы ИТМ единогласно согласились создать бизнес-форум.

Третья встреча прошла 17—18 сентября 2018 года в Бухаресте. Участники утвердили перечень приоритетных проектов сотрудничества в трех ключевых областях: транспорт, энергетика и цифровая экономика. Председатель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр энергетики США Рик Перри приняли участие в саммите в качестве гостей. Начал работу бизнес-форум стран-участников. Была создана торговая палата и достигнуто соглашение о создании инвестиционного фонда ИТМ.

20 июня 2022 года во время седьмого саммита Украине был предоставлен статус партнера-участника в инициативе.

Проекты 
ИТМ активно сотрудничает с двумя крупными инфраструктурными проектами в регионе:
 автомагистраль Север-Юг «», соединяющая Клайпеду в Литве с Салониками в Греции
 инфраструктура по транспортировке сжиженного природного газа, с морскими терминалами в Польше и Хорватии и соединительным трубопроводом.

Другие проекты: Балтико-Адриатический коридор, Европейский маршрут E67, Rail Baltica и Янтарный железнодорожный грузовой коридор.

См. также 
 Междуморье
 Содружество демократического выбора
 Вишеградская группа
 Люблинский треугольник
 Ассоциированное трио

Примечания

Ссылки 
 3SI Official website
 3SI Business Forum

Центральная Европа
Евроинтеграция
Международные экономические организации
Международные политические организации
Международная безопасность
Внешняя политика Австрии
Внешняя политика Болгарии
Внешняя политика Хорватии
Внешняя политика Чехии
Внешняя политика Эстонии
Внешняя политика Венгрии
Внешняя политика Латвии
Внешняя политика Литвы
Внешняя политика Польши
Внешняя политика Румынии
Внешняя политика Словакии
Внешняя политика Словении
Появились в 2016 году
Центральноевропейские межправительственные организации
2016 год в политике